Григо́рий Гага́рин:
 
 Гагарин, Григорий Иванович (1782—1837) — дипломат и поэт, покровитель искусств, тайный советник.